Область София (область София-град; ) — область на западе Болгарии.

Административный центр области расположен в столице Болгарии — городе София.

География 
Площадь территории, занимаемой областью, 1348,902 км2.

Городская область София граничит
 на севере, востоке и юге с Софийской областью;
 на западе с Перникской областью.

Население 
Население области — 1 291 591 человека (2011).

Административное деление 

Административно область включает одну общину — Столична. Она подразделяется на 24 городских района.

В области кроме города София есть ещё 3 города: Банкя (район Банкя), Бухово (район Кремиковци) и Нови-Искыр (район Нови-Искыр). На территории области расположены также 34 села(см. Сёла Городской области Софии).

Примечания